Ibrahima Sory Camara ist der Name folgender Personen:

* Ibrahima Sory Camara (Fußballspieler, 1985) (* 1985), guineischer Fußballspieler
 Ibrahima Sory Camara (Fußballspieler, 1993) (* 1993), guineischer Fußballspieler